3-й гвардейский механизированный Сталинградский корпус — оперативное войсковое объединение в составе ВС СССР.

Сокращённое наименование — 3 гв. мк.

История формирования 
Приказом НКО СССР № 394 от 18 декабря 1942 года 4-й механизированный корпус был преобразован в 3-й гвардейский механизированный корпус.

Летом и осенью 1943 года корпус наступал в составе войск Воронежского (1-го Украинского) фронта на Левобережной Украине, освободив многие населенные пункты, а также приняв участие в разгроме ахтырской группировки противника. Корпус форсировал Днепр в пяти километрах северо-восточнее Канева, после чего сражался на плацдарме.

3-й гвардейский механизированный корпус участвовал в форсировании Березины, в боевых действиях за Красное, Молодечно, Вильнюс, Шяуляй, Елгаву, Ригу, в прорыве к побережью Рижского залива в районе Тукумса (8-я гвардейская механизированная бригада), в отражении танковых атак немецких войск под Жагаре, а также в сентябрьском наступлении 1944 года на рижском направлении.

С осени 1944 года до конца войны корпус сражался против курляндской группировки противника.

В июле-августе 1945 передислоцирован из Чехословакии в МНР в состав Забайкальского фронта. Перед началом советско-японской войны корпус имел в своём составе 183 М4А2 «Шермана» и 23 СУ-100.

Боевой путь корпус закончил в составе войск 1-го Дальневосточного фронта.

В 1945 году переформирован в 3-ю гвардейскую механизированную дивизию, затем она в свою очередь переформирована в 47-ю гвардейскую мотострелковую, которая в 1959 году была расформирована.

В составе действующей армии 
 с 18.11.1942 по 16.05.1943
 с 10.07.1943 по 31.10.1943
 с 10.06.1944 по 09.05.1945
 с 16.08.1945 по 03.09.1945

Состав

Подчинение

Командование корпуса 
Командиры корпуса
 Вольский, Василий Тимофеевич (18.12.1942 — 03.01.1943), гвардии генерал-майор танковых войск;
 Шарагин, Алексей Павлович (03.01.1943 — 03.05.1943), гвардии генерал-майор (ВРИД);
 Обухов Виктор Тимофеевич (04.05.1943 — 19.08.1943), гвардии генерал-майор танковых войск (ранен 19.08.1943),
 Пошкус, Александр Адамович (19.08.1943 — 04.09.1943), гвардии генерал-майор танковых войск (ВРИД);
 Катков, Фёдор Григорьевич (05.09.1943 — 01.10.1943), гвардии полковник (ВРИД);
  Обухов, Виктор Тимофеевич (02.10.1943 — 03.09.1945), гвардии генерал-майор танковых войск, .

Заместитель командира корпуса по строевой части
 Шарагин Алексей Павлович (18.12.1942 — 28.05.1943), гвардии генерал-майор (тяжело ранен 28.05.1943);
 Катков Фёдор Григорьевич (06.1943 — 11.1943), гвардии полковник;
  Белый, Даниил Никитович (21.02.1944 — 10.1944), гвардии генерал-майор танковых войск;
  Кремер, Симон Давидович (26.01.1945 — 25.12.1945), гвардии генерал-майор танковых войск.

Заместитель командира по политической части
 Андреев Артём Филиппович (18.12.1942 — 16.06.1943), гвардии полковой комиссар, .

Начальники штаба корпуса
 Пошкус Александр Адамович (18.09.1942 — 19.08.1943), гвардии полковник, ;
 Федоров Илларион Ефремович (20.08.1943 — 04.10.1943), гвардии подполковник (ИД);
 Петровский, Владимир Герасимович (04.10.1943 — 05.1944), гвардии полковник;
 Сидорович, Георгий Степанович (05.1944 — 11.1944), гвардии генерал-майор танковых войск;
 Федоров Илларион Ефремович (11.1944 — 03.1945), гвардии полковник;
 Копиенко Владимир Емельянович (16.03.1945 — 02.07.1946), полковник.

Начальники политотдела, с 16.06.1943 он же заместитель командира по политической части
 Козлов Иван Николаевич (18.12.1942 — 16.06.1943), гвардии полковой комиссар, ;
 Андреев, Артём Филиппович (16.06.1943 — 04.12.1945), гвардии полковник.

Заместители командира корпуса по технической части
 Горчаков М. Ф. (на ноябрь 1942 года), гвардии военинженер

Начальник артиллерии
 Барышев Сергей Фёдорович, гвардии полковник

Начальник связи
 Белов, Андрей Иванович, гвардии майор (1942—1945)

Начальник инженерной службы
 Коргузалов, Владимир Леонидович, гвардии майор

Награды и наименования 

Награды частей корпусного подчинения:
 11-й отдельный гвардейский ордена Красного Знамени батальон связи
 62-й отдельный гвардейский саперный ордена Красного Знамени батальон

Отличившиеся воины

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 

Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Гвардейские корпуса СССР